Katsutoshi Chiba (jap. 千葉勝利, Chiba Katsutoshi, ur. 14 września 1971) – japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1998/1999, kiedy zajął 51. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym. Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystartował w sezonie 2000/2001.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
  Sapporo – 20 stycznia 1996 (nie zakwalifikował się)
  Sapporo – 21 stycznia 1996 (20. miejsce)
  Sapporo – 19 stycznia 1997 (32. miejsce)
  Sapporo – 23 stycznia 1999 (7. miejsce)
  Sapporo – 24 stycznia 1999 (24. miejsce)
  Sapporo – 27 stycznia 2001 (nie zakwalifikował się)
  Sapporo – 28 stycznia 2001 (nie zakwalifikował się)

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
  Hakuba – 26 sierpnia 2000 (34. miejsce)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów PK 
  Sapporo – 15 stycznia 1996 (2. miejsce)
  Zaō – 12 marca 1997 (1. miejsce)
  Sapporo – 7 marca 1999 (1. miejsce)
  Zaō – 11 marca 1999 (2. miejsce)
  Zaō – 14 marca 2001 (3. miejsce)
  Zaō – 15 marca 2001 (1. miejsce)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1971